Dizier est une variante ancienne du prénom Didier, saint Dizier peut donc être considéré comme un synonyme de saint Didier bien qu'il semble se référer plus particulièrement à Didier de Rennes.

Patronymes
 Joseph Nicolas Saint-Dizier(1755-1805), colonel français de la Révolution et de l'Empire.
 Jean de Dampierre Saint-Dizier, évêque de Verdun.

Communes françaises 
 Saint-Dizier : dans le département de la Haute-Marne
 Saint-Dizier-en-Diois : dans le département de la Drôme
 Saint-Dizier-les-Domaines : dans le département de la Creuse
 Saint-Dizier-la-Tour : cdans le département de la Creuse
 Saint-Dizier-l'Évêque : dans le département du Territoire de Belfort
Saint-Dizier-Masbaraud: dans le département de la Creuse
Saint-Dizier-Leyrenne: ancienne commune, intégrée à la nouvelle commune de Saint-Dizier-Masbaraud lors de sa création en 2019
 Érize-Saint-Dizier : dans le département de la Meuse

Voir aussi 
 Gare de Saint-Dizier : gare de la Haute-Marne
 Histoire de Saint-Dizier (commune de Haute-Marne)

Homonymie de toponyme